Ordet Nagelfar (oprindeligt naglfar, altså uden "e") har flere betydninger:

 Nagelfar (nordisk mytologi) – et skib i nordisk mytologi
 Nagelfar (band) – et tysk black metal-band

Se også 
 Naglfar (band) (uden "e") – et svensk melodisk black metal-band